Anna Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Anna Lake (Alaska)
 Anna Lake (Kalifornien)
 Anna Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Anna Lake (Otter Tail County, Minnesota)

Siehe auch:
 Ann Lake
 Anne Lake
 Annie Lake